McConkey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1931), biologiste américain
, canoéiste britannique
 (né en 1957), joueur américain de football américain
Shane McConkey (1969-2009), skieur professionnel canadien
Thomas David McConkey (1815-1890), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1963), homme politique américain du Maryland

Autre
, documentaire américain

Homonymie de patronyme